|-
| 20001 - || 1991 CM || 5 februarie 1991 ||  || , 
|-
| 20002 Tillysmith || 1991 EM || 10 martie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 20003 ||  || 11 martie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 20004 Audrey-Lucienne ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20005 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20006 Albertus Magnus ||  || 11 aprilie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 20007 Marybrown || 1991 LR || 7 iunie 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 20008 ||  || 4 iulie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 20009 || 1991 OY || 18 iulie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 20010 - ||  || 2 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20011 ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 20012 Ranke ||  || 13 septembrie 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 20013 ||  || 11 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 20014 ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 20015 || 1991 SR || 30 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 20016 Rietschel ||  || 8 octombrie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 20017 Alixcatherine ||  || 2 octombrie 1991 || Palomar || 
|-
| 20018 ||  || 29 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 20019 Yukiotanaka || 1991 VN || 2 noiembrie 1991 ||  || , 
|-
| 20020 - || 1991 VT || 4 noiembrie 1991 || Kani || , 
|-
| 20021 - ||  || 6 noiembrie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20022 - ||  || 3 noiembrie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20023 - || 1992 AR || 9 ianuarie 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 20024 Mayrémartínez ||  || 30 ianuarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20025 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 20026 - ||  || 6 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 20027 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 20028 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 20029 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 20030 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 20031 - || 1992 OO || 27 iulie 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 20032 - || 1992 PU || 8 august 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 20033 - ||  || 8 august 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 20034 ||  || 2 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 20035 - ||  || 24 septembrie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20036 - ||  || 21 octombrie 1992 || Kani || , 
|-
| 20037 Duke ||  || 20 octombrie 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 20038 - ||  || 26 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 20039 || 1992 WJ || 16 noiembrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 20040 - ||  || 21 noiembrie 1992 ||  || T. Seki
|-
| 20041 || 1992 YH || 18 decembrie 1992 ||  || , T. Urata
|-
| 20042 - ||  || 15 februarie 1993 ||  || , 
|-
| 20043 Ellenmacarthur || 1993 EM || 2 martie 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 20044 - ||  || 23 martie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 20045 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 20046 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 20047 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 20048 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 20049 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 20050 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 20051 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 20052 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 20053 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 20054 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 20055 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 20056 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 20057 - || 1993 GC || 13 aprilie 1993 ||  || S. Otomo
|-
| 20058 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20059 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20060 Johannforster ||  || 15 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 20061 - ||  || 16 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 20062 - ||  || 20 august 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 20063 - ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20064 - ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20065 - ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20066 - ||  || 8 octombrie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20067 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20068 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20069 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20070 Koichiyuko || 1993 XL || 8 decembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20071 - || 1994 AG || 2 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20072 - ||  || 7 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20073 Yumiko ||  || 9 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi, 
|-
| 20074 Laskerschüler ||  || 14 ianuarie 1994 ||  || F. Börngen
|-
| 20075 - || 1994 BX || 19 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20076 - ||  || 23 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20077 - ||  || 7 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20078 - ||  || 8 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20079 - || 1994 EP || 4 martie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20080 - ||  || 7 martie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 20081 Occhialini ||  || 12 martie 1994 ||  || , 
|-
| 20082 - ||  || 9 martie 1994 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 20083 - || 1994 GE || 3 aprilie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20084 Buckmaster ||  || 6 aprilie 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 20085 || 1994 LC || 1 iunie 1994 ||  || 
|-
| 20086 || 1994 LW || 12 iunie 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 20087 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20088 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20089 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20090 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20091 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20092 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20093 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20094 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20095 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20096 - || 1994 TZ || 2 octombrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 20097 ||  || 31 octombrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 20098 - ||  || 24 noiembrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 20099 ||  || 28 noiembrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 20100 - || 1994 XM || 4 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-